Fibel ist die Bezeichnung für
 Fibel (Schulbuch), ein Lesebuch für Kinder, 
 allgemein ein bebildertes Handbuch oder Nachschlagewerk zu einem bestimmten Thema, siehe Nachschlagewerk
 Fibel (Schließe), eine Gewandnadel zum Zusammenhalten von Kleidung

Siehe auch

Leben Fibels, von Jean Paul